La Serie A 1976 è stata la 57ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Florentia vince il suo ottavo titolo nazionale a ventotto anni di distanza dall'ultima affermazione (1948).

Classifica finale

Verdetti
 Rari Nantes Florentia Campione d'Italia
 GS Fiat Torino e Lerici Sport 1954 retrocesse in Serie B

Bibliografia

Waterpolodevelopmentworld.com, Il racconto di Gianni De Magistris.

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1976
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto